Damernas matchracing i segling vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes 3–10 augusti 2012 i London, Storbritannien.

Medaljörer

Resultat

Första omgången

Utslagning och finaler

5-8 plats

Slutliga placeringar

Referenser

Segling vid olympiska sommarspelen 2012